meisjesnaam; zie Hadewig
 Hadewijch (schrijfster), Middelnederlands mystica en dichteres
 Hadewijch (uitgeverij), Belgisch-Nederlandse uitgeverij
 Hadewijch (film)